Goriziane ist ein italienisches Bauunternehmen mit Sitz in Villesse in Friaul-Julisch Venetien. Die Goriziane Holding, die sich im Besitz der Gründerfamilie Zanin befindet, kontrolliert die beiden Unternehmen Goriziane Group S.p.A. und Goriziane Engeneering & Construction S.p.A. Die Goriziane Group ist in den Bereichen Fahrzeug- und Eisenbahninstandhaltung aktiv und kooperiert eng mit den italienischen Staatsbahnen und mit dem italienischen Militär sowie mit Firmen wie Iveco, General Dynamics und BAE Systems. Die Geschäftsfelder von Goriziane E&C S.p.A. sind der Anlagenbau, Offshorebauwerke und Schiffskomponenten. Bedeutende Partner sind in diesen Bereichen Fincantieri und Saipem.

Das Unternehmen Goriziane wurde von Antonio Zanin im Jahr 1948 in der Stadt Gorizia im Nordosten Italiens gegründet. Ursprüngliches und lange Zeit einziges Geschäftsfeld war die Reparatur von Militärfahrzeugen.

88 vom italienischen Militär 2007 außer Dienst gestellte und von RUAG erworbene Kampfpanzer des Typs Leopard 1A5 wurden von Goriziane wieder hergerichtet, dann von Rheinmetall gekauft und ab 2023 an die Ukraine geliefert.

Weblinks 
 Internetauftritt der Goriziane Holding (italienisch/englisch)

Einzelnachweise 

Instandhaltungsbetrieb
Bauunternehmen (Italien)
Unternehmen (Friaul-Julisch Venetien)
Villesse
Gegründet 1948